Cute FTP é um software cliente FTP.

Ligações externas 
 

Clientes FTP